Promenade steht für:

 Promenade, eine Spaziermeile
 Spaziergang, eine Tätigkeit
 Promenade (Tanz), Tanzfigur

Geografische Objekte:
 Promenade (Münster), Grünanlage in Münster
 Promenade (Linz), Straße in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz
 Promenade des Anglais, eine Strandpromenade in Nizza
 Promenade Screes, Geröllhalden auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Hohe Promenade, Hügel in Zürich